Romániai települések
 Rekettyés Bákó megyei település
 Răchitoasa megszűnt település Ialomiţa megyében